Basilique Notre-Dame peut faire référence à :

Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre, à Wavre 
 Basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance, à Estinnes
 Basilique Notre-Dame de Chèvremont, à Chaudfontaine
 Basilique Notre-Dame de Montaigu, à Montaigu-Zichem (Province du Brabant flamand)
 Basilique Notre-Dame de Tongre, à Tongre-Notre-Dame
 Basilique Notre-Dame de Walcourt, à Walcourt

Basilique Notre-Dame à Aparecida
 Basilique Notre-Dame du Rocher à Rio de Janeiro

Basilique Notre-Dame-des-Anges à Cartago

Basilique Notre-Dame-de-la-Paix, à Yamoussoukro



Aquitaine 
 Basilique Notre-Dame de Verdelais (Gironde)
 Basilique Notre-Dame de Peyragude à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne)

Auvergne 
 Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins (Allier)
 Basilique Notre-Dame d'Orcival (Puy-de-Dôme)

Bretagne 
 Basilique Notre-Dame-d'Espérance de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor)
 Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours de Guingamp (Côtes d'Armor)
 Basilique Notre-Dame du Folgoët (Finistère)

Centre-Val de Loire 
 Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité de Blois
 Basilique Notre-Dame-des-Enfants (Cher)
 Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun

Champagne-Ardenne 
 Basilique Notre-Dame-d'Espérance (Ardennes)
 Basilique Notre-Dame de l'Épine (Marne)

Île-de-France 
 Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge (Essonne)
 Basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris
 Basilique Notre-Dame-des-Victoires à Paris

Languedoc-Roussillon 
 Basilique Notre-Dame de Marceille à Limoux (Aude)
 Basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende (Lozère)

Lorraine 
 Basilique Notre-Dame d'Avioth (Meuse)
 Basilique Notre-Dame-de-Lourdes de Nancy (Meurthe-et-Moselle)
 Basilique Notre-Dame de Sion (Meurthe-et-Moselle)

Midi-Pyrénées 
 Basilique Notre-Dame de Ceignac (Aveyron)

Normandie 
 Basilique Notre-Dame d'Alençon (Orne)
 Basilique Notre-Dame-de-la-Couture de Bernay (Eure)
 Basilique Notre-Dame-de-la-Délivrande à Douvres-la-Délivrande (Calvados)
 Basilique Notre-Dame de Montligeon (Orne)
 Basilique Notre-Dame de Bonsecours (Seine-Maritine)

Nord-Pas-de-Calais 
 Basilique-cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille (Nord)
 Basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon à Valenciennes (Nord)
 Basilique Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
 Basilique Notre-Dame de Saint-Omer (Pas-de-Calais)
 Basilique Notre-Dame de Lyon

Pays de la Loire 
 Basilique Notre-Dame d'Avesnières à Laval (Mayenne)
 Basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mayenne (Mayenne)
 Basilique Notre-Dame de l'Épine à Évron (Mayenne)

Picardie 
 Basilique Notre-Dame de Brebières à  Albert (Somme)
 Basilique Notre-Dame de Liesse à Liesse-Notre-Dame (Aisne)

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille (Bouches-du-Rhône)
 Basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice (Alpes-Maritimes)
 Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire à Saint-Raphaël (Var)

Rhône-Alpes 
 Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours de Lablachère (Ardèche)
 Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon (Rhône)

Basilique Notre-Dame-de-Grâces, à Sardhana (Uttar Pradesh)
 Basilique Notre-Dame-du-Rosaire, à Bandel (Bengale occidental)

Basilique Notre-Dame de Québec
 Basilique Notre-Dame de Montréal
 Basilique Notre-Dame du Cap au Cap-de-la-Madeleine

Basilique Notre-Dame du Valentin, à Lausanne
 Basilique Notre-Dame de Genève, à Genève
 Basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Neuchâtel, à Neuchâtel
 Basilique de Valère appelée Notre-Dame de Valère, à Sion.

Autres pays 
  : Basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger
  : Basilique Notre-Dame à Constance
  : Basilique Notre-Dame à Luján
  : Basilique Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Yarumal
  : Basilique Notre-Dame-des-Neiges à Thoothukudi, au Tamil Nadu
  : Basilique Notre-Dame du Liban à Harissa
  : Basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico
  : Basilique Notre-Dame-de-l'Assomption à Maastricht.

Voir aussi 
 Liste de basiliques catholiques
 

~NotreDame
NotreDame